Округ Морган () располагается в США, штате Западная Виргиния. Официально образован 9-го февраля 1820 года, получил своё наименование в честь американского политического и военного деятеля Даниэля Моргана. По состоянию на 2010 год, численность населения составляла 17 471 человек.

География 
По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 596 км², из которых 593 км² суша и 1 км² или 0,2 % это водоемы.

Соседние округа 

 Вашингтон (Мэриленд) — север
 Беркли (Западная Виргиния) — восток
 Фредерик (Виргиния) — юго-восток
 Хэмпшир (Западная Виргиния) — юго-запад
 Аллегейни (Мэриленд) — запад

Демография 

По данным переписи населения 2000 года в округе проживает 14 943 жителей в составе 6 145 домашних хозяйств и 4 344 семей. Плотность населения составляет 25 человек на км². На территории округа насчитывается 8 076 жилых строений, при плотности застройки 14 строений на км². Расовый состав населения: белые — 98,30 %, афроамериканцы — 0,60 %, коренные американцы (индейцы) — 0,17 %, азиаты — 0,12 %, гавайцы — 0,01 %, представители других рас — 0,23 %, представители двух или более рас — 0,57 %. Испаноязычные составляли 0,83 % населения независимо от расы.

В составе 28,70 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 57,90 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары проживающие вместе, 8,20 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 29,30 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 24,50 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 16,60 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 2,40 человека, и средний размер семьи 2,84 человека.

Возрастной состав округа: 22,40 % моложе 18 лет, 6,80 % от 18 до 24, 27,30 % от 25 до 44, 26,90 % от 45 до 64 и 16,60 % от 65 и старше. Средний возраст жителя округа 40 лет. На каждые 100 женщин приходится 96,60 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 95,00 мужчин.

Средний доход на домохозяйство в округе составлял 35 016 USD, на семью — 40 690 USD. Среднестатистический заработок мужчины был 29 816 USD против 22 307 USD для женщины. Доход на душу населения составлял 18 109 USD. Около 8,00 % семей и 10,40 % общего населения находились ниже черты бедности, в том числе — 11,60 % молодежи (тех кому ещё не исполнилось 18 лет) и 8,80 % тех кому было уже больше 65 лет.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт правительства округа Морган, штат Западная Виргиния
 Торговая палата округа Морган, штат Западная Виргиния
 Общественная библиотека округа Морган, штат Западная Виргиния
 Публичные школы округа Морган, штат Западная Виргиния
 Обсерватория округа Морган, штат Западная Виргиния
 Архивная и библиографическая информация по округу Морган, штат Западная Виргиния

Округа Западной Виргинии